Ильи́нский мост — название мостов.
 Ильинский мост — мост через реку Москва в Можайске.
 Ильинский мост — мост через реку Томь в Новокузнецке.
 Ильинский мост — деревянный мост через реку Омь в Омске, существовавший в XIX в. на месте Юбилейного моста.
 Ильинский мост — мост через реку Крымзу в Сызрани.

См. также
 Большой Ильинский мост
 Малый Ильинский мост